Бушмен се може односити на:
 Бушмани
 Бушмен (Француска)